MTV steht für:
 Magnesium/Teflon/Viton, pyrotechnisches Stoffgemisch
 Methylendioxypyrovaleron, psychotrope Substanz und Designerdroge
 Manteltarifvertrag
 Männerturnverein, siehe Liste der Männerturnvereine in Deutschland
 Flugplatz Mota Lava in Vanuatu (IATA-Code)
 MTV Raytracer, Dateiformat für Bilder

Rundfunk:
 MTV, US-amerikanischer Musikfernsehsender mit internationalen Ablegern
 Magyar Televízió, ehemalige öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt in Ungarn
 MTV Oy, ein Medienunternehmen, das in Finnland seit den 1950er Jahren aktiv ist.
 früherer Name des finnischen Fernsehsenders MTV3

Siehe auch:
 

MTV